Huhold ist der Name folgender Personen

 Ferdinand Huhold (1802–1880), deutscher lutherischer Theologe
 Karl Huhold (1897–1961), deutscher Offizier und Stahlhelm-Funktionär